Гадово — название населённых пунктов в России:

Гадово — деревня в Старорусском районе Новгородской области,  упразднена в 1971 году. 
Гадово — до 1964 года название деревни Раздольное в Марёвском районе Новгородской области.
Гадово — до 1965 года название посёлка Приволжский в Кимрском районе Тверской области.
Гадово — до 1965 года название железнодорожной станции Белый Городок Октябрьской железной дороги на линии Москва — Сонково.